Бруно Плечке (; ) — немецкий этнолог и географ.

Биография 
Плечке происходил из нижнесилезской фермерской семьи. После окончания средней школы в Штралене он отправился на службу в армию в качестве добровольца в 1914 году. Участвовал в немецкой экспедиции в Закавказье в 1918 году. Стал офицером грузинского легиона немецкой императорской армии. Служил до 1920 года. Награждён в Грузии орденом немецкого легиона Святой Тамары.

В 1921 году после своего возвращения Плечке был руководителем волонтёрской роты в своем родном округе в качестве члена Фрейкора. Позже принимал участие в борьбе Верхнесилезской самообороны против Польши и был ранен в Аннаберге. Плечке изучал экономику, географию, геологию, славистику и востоковедение во Вроцлаве, Вене и Кёнигсберге. Он получил докторскую степень в Кёнигсберге в 1929 году, а затем был ассистентом в Географическом институте до 1936 года. В 1935 году поступил в аспирантуру и был приглашен в качестве преподавателя.

Впоследствии Плечке стал доктором наук, профессором географии Кёнигсбергского университета.

Научная деятельность 

В 1920-х и 1930-х годах Плечке предпринял несколько исследовательских поездок в Россию, Туркестан, различные части Азии и Кавказа, в том числе через Северный Кавказ (1918—1920, 1927—1928), Маньчжурию и северо-восточную Монголию (1931—1932). Его книга о Чечне до сих пор имеет важное значение для истории и этнографии региона. В рамках научной и политической разработки польских тем вместе с Вернером Конце был представлен в качестве эксперта по «белорусским вопросам».

Последние годы жизни 
После начала Второй мировой войны был мобилизован в вермахт и отправлен на фронт. Дослужился до звания капитана, участвовал в тяжёлых оборонительных боях на Восточном фронте, получил ранение. 13 апреля 1942 году умер от последствий ранения в Берлинском военном госпитале.

Бруно Плечке автор более 20 научных статей, монографий и картографических изданий.

Труды 
 «Die Tschetschenen: Forschungen zur Völkerkunde des nordöstlichen Kaukasus auf Grund von Reisen in den Jahren 1918—20 und 1927/28», (1929)
 «Vom kulturellen Leben in den kleinen autonomen Gebieten des Nordkaukasus: Besprechung», (1928)
 «Mitteleuropa (außer Deutsches Reich) Osteuropa in Natur, Kultur und Wirtschaft», (1933)
 «Die Kaukasusländer», (1935)
 «Das Bergland der nordwestlichen Mandschurei», (1937)
 «Seller Image Landschaftskundliche Wesenszüge der östlichen Gobi», (1939)

Примечания

Литература 
 Культурная жизнь в малых автономных районах Северного Кавказа // Восточная Европа 10 (1928). С. 689—697.
 
 Расположение и судьба немецких деревень на Восточном Кавказе (Советская Республика Дагестан) // Немецкий Зарубежье 13 (1930). С. 108—110.
 Научно-исследовательская поездка в северо-западную Маньчжурию // Petermanns Geographische Mitteilungen 3/4 (1933). С. 64-69.
 Северо-Западная Маньчжурия как район боевых действий // Военный еженедельник 25 (4 января 1934 г.). С. 819—821.
 Культурно-географический и политический эффект аграрной реформы в польско-белорусской литературе // Географический * еженедельник. Том 3, 45 (1935). С. 1082—1088.
 Страны Кавказа // Hdbuch d. Геогр. Висс. Том «Центральная и Восточная Европа». Потсдам, 1935. С. 435—464.
 Граница области Маньчжурии против Забайкалья (Барга) и поселений русских эмигрантов там // Восточная Европа 1 (1935). С. 10-21.
 Географическая литература о Польше, 1929—1936 гг. // Geographischts Jahrbuch, LI (1936). С. 313—357.
 Горный район северо-западной Маньчжурии. Гота: Пертес, 1937.
 Ландшафтные характеристики восточной части Гоби // Научные публикации д. Немецкий Музеи ф. Региональные знания Лейпцига. NF 7 (1939). С. 105—148.
 Население Советского Союза после событий последней переписи населения // Почта Германии с Востока 12 (1940). С. 8-12.
 Важнейшие новые железнодорожные постройки в Советском Союзе // Petermanns Geographische Mitteilungen (1940). С. 161—166.
 Географический анализ результатов предыдущей советско-российской переписи населения // Petermanns Geographische Mitteilungen (1940). С. 191—201.
 Изменения в экономике бывших польских регионов Беларуси и Украины // Рынок Восточной Европы 1/2 (1941). С. 23-56.

Этнографы Германии
Этнографы XX века
Кавказоведы
Преподаватели Кёнигсбергского университета
Этнологи Германии